Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Classic Birmingham 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 18. Juni 2017 stattfand. Vier Spielerinnen und einen Lucky Loser qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Birmingham